Mo — символ молибдена
 mo — код молдавского языка (отменён)
 .mo — национальный домен верхнего уровня для Макао
 M.O —  музыкальная группа из Англии 
 MO — почтовый код штата Миссури
 MO — обозначение авиакомпании Calm Air по системе IATA
 MØ — сценическое имя датской певицы Карен Эрстед.

См. также